Hyperdub – brytyjska wytwórnia płytowa założona przez Steve'a Goodmana znanego jako Kode9.

Artyści 
 2000F & J Kamata
 Black Chow
 Kevin Martin
 Burial
 Cooly G
 Darkstar
 Dean Blunt
 D.O.K
 DJ Rashad
 DVA
 King Britt
 Fatima Al Qadiri
 Flowdan
 Flying Lotus
 Funkystepz
 Hype Williams
 Ikonika
 Ill Blu
 Jessy Lanza
 Joker
 Kode9
 King Midas Sound
 Kyle Hall
 Laurel Halo
 LD
 L.V. / Okzharp
 Mark Pritchard
 Martyn
 Massive Music
 Morgan Zarate
 Ossie
 Kevin Martin
 Quarta330
 Samiyam
 Spaceape
 Terror Danjah
 Walton
 Zomby

Dyskografia 

Wytwórnie muzyczne w Londynie
Wytwórnie muzyczne wydające muzykę elektroniczną